Радикки () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1947) — итальянская певица.
  (1905–1985) — итальянская монтажёр.
 Радикки, Джулио (1763—1846) — итальянский и австрийский оперный певец (тенор).
  (род. 1988) — итальянская ватерполистка.